Árvay István, iszkázi (1818–1889) jogász, ügyvéd, gyorsíró, gazdasági író
 Árvay István (?) politikus, ügyvéd, alpolgármester (Mosonmagyaróvár)